Асгер Стрёмгард Сёренсен (; 5 июня 1996, Силькеборг, Дания) — датский футболист, защитник клуба «Спарта».

Карьера 
Асгер Сёренсен учился играть в футбол в академиях ФК «Вирклунд», «Силькеборг» и «Мидтьюллан». 25 сентября 2013 года дебютировал в основном составе «Мидтьюллана» в матче кубка Дании против команды «Дьюрс».

В январе 2014 года переехал в Австрию и стал игроком «Ред Булл» и одновременно был включён в состав его фарм-клуба «Лиферинга». 7 марта дебютировал в первой лиге Австрии в матче против «Аустрии» из Лустенау.

Из-за травмы лодыжки пропустил большую часть сезона 2014/2015.

Достижения 
 Чемпион Австрии (3): 2013/14, 2014/15, 2015/16
 Обладатель Кубка Австрии (3): 2013/14, 2014/15, 2015/16

Ссылки 
 
 

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Ред Булл» Зальцбург
Игроки ФК «Мидтьюлланн»
Игроки ФК «Лиферинг»
Игроки ФК «Ян»
Игроки ФК «Нюрнберг»